Ez a lista Mexikó 31 tagállamának és a Szövetségi Körzetnek a kormányzóit tartalmazza.

Utolsó frissítés: 2017. február 15.

Források